Jorge Garbey – schermidore cubano
Jorge Garbey – pallavolista e allenatore di pallavolo cubano